Тимо Раутиайнен — финский рок-музыкант, лидер группы Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus
 Тимо Раутиайнен — штурман финского раллиста Маркуса Гронхольма